У́лица Адмира́ла Мака́рова (укр. Вулиця Адмірала Макарова) — улица в исторической части города Николаева.

Местоположение 

Улица Адмирала Макарова — продольная улица в Городовой части старого Николаева. В настоящее время она ограничена с востока Московской улицей, а с запада — Никольской. Имеет протяжённость около 1 850 метров.

Нумерация строений по левой стороне — чётная, по правой — нечётная. Направление движения автомобилей — одностороннее.

История 
В 1822 году полицмейстер Павел Фёдоров предложил назвать эту улицу Католической, поскольку она проходила мимо Католической церкви, расположенной на пересечении с Молдаванской улицей (сейчас улица Декабристов). Название не было утверждено военным губернатором Николаева Алексеем Грейгом. В 1835 году полицмейстер Григорий Автономов повторно предложил это название и оно было принято.

В 1920-е годы переименована в улицу Мархлевского в память о польском революционере Юлиане Мархлевском.

В 1986 году переименована в улицу Адмирала Макарова, поскольку в начале её находится дом, где в 1849 году родился и жил русский флотоводец Степан Макаров. На этом доме установлена мемориальная доска адмиралу Макарову.

Здания 

 В начале улицы, на перекрёстке с Никольской улицей расположен Дом культуры строителей.
 На углу с улицей Декабристов располагается Римско-католический костёл Святого Иосифа.
 Дом, где родился адмирал Степан Макаров, находится по адресу: улица Адмирала Макарова, дом № 4.
 В доме № 8 на пересечении улиц Адмирала Макарова и Обсерваторной проживал известный писатель и учитель А. М. Топоров (1956—1974). В 2009 году в его честь здесь установлена мемориальная доска (скульпторы Макушин Ю. А. и Макушин В. Ю.).
 В доме № 17 (бывшем № 7) на пересечении улиц Адмирала Макарова и Фалеевской размещались почтово-телеграфная контора и постоялый двор. В разное время здесь останавливались В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, М. С. Щепкин.

Памятники 
 Памятник Т. Г. Шевченко в парке Шевченко, в начале улицы (1958 год, скульптор И. Дыбой).
 Памятник юным подпольщикам Шуре Коберу и Вите Хоменко в сквере их имени (1959 год, скульпторы: А. Князик, Т. Судьина, Ю. Тягно).
 Памятник кораблестроителям и флотоводцам на перекрёстке с Соборной, в конце улицы (1989 год, скульпторы В. Чепелык и М. Кислый).

Литература 
 Крючков, Ю. С. История улиц Николаева: топонимический путеводитель по городу и окрестностям. — Николаев: Возможности Киммерии, 1997. — 160 с.

Транспорт 
Улицы пересекают линии движения троллейбуса и трамвая:
 Троллейбус № 7 (перекрёсток с улицей Пушкинской).
 Трамвай № 1 (в начале улицы и перекрёсток с улицей Декабристов), № 3 (перекрёсток с улицей Декабристов).

Ссылки 
 Улица Адмирала Макарова на сайте проекта «Города Украины в улицах и лицах»
 Улица Адмирала Макарова на карте Николаева

Адмирала Макарова
Центральный район (Николаев)
Объекты, названные в честь Степана Макарова
Улицы, названные в честь генералитета